Pedro Alonso López, serial killer colombiano
Pedro Colon Lopez, giocatore e manager di baseball
Pedro López de Ayala, poeta e scrittore spagnolo
Pedro López de Miranda, arcivescovo spagnolo
Pedro Jesús López Pérez de Tudela, calciatore spagnolo
Pedro López Muñoz, calciatore spagnolo
Pedro López, medico spagnolo
Pedro López Ayala, diplomatico spagnolo del XVI secolo